Kopparoxid kan avse:
 Koppar(I)oxid (röd kopparoxid), en kemisk förening Cu2O mellan koppar och syre 
 Koppar(II)oxid (svart kopparoxid), en kemisk förening CuO mellan koppar och syre

Se även
 Ärg – en grön beläggning som bildas på till exempel koppartak